Camerún es el nombre de la República de Camerún, y además refiere a:

Monte Camerún, uno de los volcanes más altos de África.
La Línea Volcánica del Camerún, de la que forma parte el Monte Camerún. 
La colonia del Camerún Alemán o Kamerun, entre 1884 y 1916.
La colonia del Camerún Francés o Cameroun, entre 1916 y 1960.
Las colonias británicas de Camerún del Norte y Camerún del Sur, entre 1916 y 1961.